Stanisław Lubomirski  (m. 1585), nobile polacco 
 Stanisław Lubomirski (1583-1649), nobile polacco lituano
 Stanisław Lubomirski (1704-1793), nobile e magnate polacco
 Stanisław Lubomirski (1722-1782), politico polacco